Vest har flere betydninger:

 Vest (tøj) – en beklædningsgenstand uden ærmer som bæres på overkroppen
 Vest (retning) – hvor vest er en af de fire geografiske hovedkompasretninger
 Vesten – en række lande der kulturelt og ideologisk minder om hinanden

Se også
 Nordsøen – Vesterhavet
 Sydvest – flertydig